La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2012-2013 (abbreviata in Premijer liga BiH 2012-2013), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2012-2013 per motivi di sponsorizzazione, è stata la tredicesima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo quinto titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Emir Hadžić () con 20 reti.

Novità 
Sloboda Tuzla e Kozara Gradiška sono retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2011-2012. Al loro posto sono stati promossi Gradina Srebrenik, vincitore della Prva liga FBiH, e Radnik Bijeljina, vincitore della Prva liga RS.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si affrontarono in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina fu ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2013-2014.

La seconda e la terza classificata furono ammesse rispettivamente al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014 insieme alla vincitrice della coppa nazionale.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Classifica 
 Borac, Čelik, Olimpic, Slavija e Leotar non hanno ottenuto la licenza UEFA.

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2013-2014
      Qualificato alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2013-2014
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2013-2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2012-2013 e Prva liga RS 2012-2013
 Kup Bosne i Hercegovine 2012-2013

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012-2013